Solliden kan syfta på:

Solliden – den svenska kungafamiljens sommarbostad på Öland
Solliden, Skansen – en restaurang på Skansen i Stockholm
Sollidenscenen på Skansen (bland annat plats för Allsång på Skansen)
Sollidens sanatorium – sedermera Sollidens sjukhus, Östersund
Torpet Solliden – hembygdsgård utanför Vänersborg